Golconda ou Golconde  peuvent désigner :

 Golkonda est une ville de l'État indien de l'Andhra Pradesh
 Golconde est une peinture de René Magritte